Врбас () — город в Сербии в крае Воеводина, в исторической области Бачка.

Население 
Население города Врбас — 25 907 жителей, общины Врбас — 45 852 (2002). В основном в городе и общине проживают сербы и черногорцы.

Национальное деление города:
 Сербы — 10670 (41,18 %)
 Черногорцы — 7785 (30,04 %)
 Венгры — 2003 (7,73 %)
 Русины — 1478 (5,70 %)
 Украинцы — 745 (2,87 %)
 Югославы — 529 (2,04 %)
 Хорваты — 427 (1,64 %)

Средний возраст — 38,1 лет.

История 
Первое поселение на месте современного Врбаса датируется 1213 годом, хотя сам Врбас впервые упоминается в 1387 году. Также найдены остатки кельтских стоянок IV века нашей эры. 

Долгое время здесь проживали в основном сербы, но в 1720-х гг появились немцы и венгры. В 1735 году во Врбасе открыта Сербская церковная школа, в 1765 году — Русинская школа, в 1790 году — государственная школа.

В 1983—1992 годах город назывался Титов Врбас.

Известные уроженцы 
 Предраг Бадняревич (род. 5 апреля 1963) — сербский баскетбольный тренер.

Галерея

Примечания 

Города Воеводины
Врбас
Переименованные населённые пункты Сербии